Ізюмський полк — слобідський козацький полк, адміністративно-територіальна та військова одиниця на Слобожанщині у 1651-1765 роках
 Ізюмський гусарський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.  Заснований у 1765 році з кадрів Ізюмського слобідського козацького полка як гусарський. Припинив існування у 1918 році.